Amerikai Egyesült Államok
Baileyville (Illinois)
Baileyville (Kansas)
Baileyville (Maine)